Robbery Under Arms – romanzo di Thomas Alexander Browne del 1888
 La grande rapina (Robbery Under Arms) – film del 1957 diretto da Jack Lee
 Robbery Under Arms – film del 1985 diretto da Donald Crombie e Ken Hannam